Distretto di Pampas – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Pampas – distretto del Perù nella regione di Huancavelica
Distretto di Pampas Grande – distretto del Perù nella regione di Ancash